Hall of Fame Tennis Championships 2017, właśc. Dell Technologies Hall of Fame Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Hall of Fame Tennis Championships rozgrywany w dniach 17–23 lipca 2017 roku w Newport na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 600 345 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017